Finalen av världsmästerskapet i fotboll 2018 var en fotbollsmatch som ägde rum den 15 juli 2018 på Luzjnikistadion i Moskva i Ryssland för att avgöra världsmästerskapets segrare. Matchen började med avspark klockan 18:00 UTC+3.

Vägen till finalen

Matchen

Källor 

Final
Sportevenemang i Moskva
Moskva under 2000-talet